Kaláka – közösen végzett munka (főképp házépítésben)
 Kalákakör – olyan csoportok neve, melynek tagjai az egymásnak végzett munkát saját belső fizetőeszközben számolják el (LETS)
 Kaláka – 1969-ben alakult magyar együttes
 Kaláka – erdélyi irodalmi betéti társaság neve
 Kaláka – erdélyi televíziós műsorsorozat